— японский дипломат, администратор ООН, заместитель Генерального секретаря ООН в 1990-х гг., Почетный гражданин города Сочи (1989), активный борец за укрепление мира, безопасность и развитие сотрудничества между государствами.

Акаси получил степень бакалавра искусств в Токийском университете (1954), обучался по программе Фулбрайт сначала в Виргинском Университете, а затем во Флетчерской школе Права и Дипломатии при Тафтском университете.

На встрече экспертов ООН по разоружению (апрель 1988 в Дагомысе) вручил городу Сочи диплом ООН «Посланец мира», присужденный в сентябре 1987 за большой вклад в дело мира.

Ясуси Акаси — инициатор проведения в Сочи 38-й Пагуошской конференции ученых (август-сентябрь 1988), проходившей под девизом «Глобальные проблемы и всеобщая безопасность».

Ссылки 

Дипломаты Японии
Должностные лица ООН
Почётные граждане Сочи
Выпускники Виргинского университета
Выпускники Университета Тафтса
Выпускники Флетчерской школы права и дипломатии (Университет Тафтса)
Выпускники Токийского университета